Grenville ist der Familienname folgender Personen:

 Adam de Grenville († nach 1272), englischer Ritter und Richter
 George Grenville (1712–1770), britischer Politiker und Premierminister, Bruder von Richard Grenville-Temple und Hester Grenville
 George Grenville (Filmeditor) (1920–2009), US-amerikanischer Filmeditor
 George Nugent-Temple-Grenville, 1. Marquess of Buckingham (1753–1813), britischer Adliger und Politiker, Sohn von George Grenville
 Hester Grenville (1720–1803), Frau von Willian Pitt dem Älteren, Schwester von George Grenville und Richard Grenville-Temple
 John A. S. Grenville (1928–2011), deutsch-britischer Historiker
 Kate Grenville (* 1950), australische Schriftstellerin
 Mary Freeman-Grenville, 12. Lady Kinloss (1922–2012), britische Politikerin, Abgeordnete im House of Lords (Crossbencher)

 Thomas Grenville (1755–1846), britischer Politiker, Sohn von George Grenville, Bruder von William Wyndham Grenville
 William Grenville, 1. Baron Grenville (1759–1834), britischer Politiker und Premierminister

Grenville ist der Name folgender Orte:
 Grenville (Grenada)
 Grenville (New Mexico), Vereinigte Staaten
 Grenville (South Dakota), Vereinigte Staaten
 Grenville (Québec), Kanada
 Grenville, ehemaliger Name von Rotuma Island, Fidschi

Schiffe:
 HMS Grenville (H03), Zerstörer der Royal Navy
 HMS Grenville (R97), Zerstörer der Royal Navy

Siehe auch:
 Grainville
 Granville